

Cinema 
 Serenata (Serenade) – film del 1921 diretto da Raoul Walsh 
 Serenata (Serenade) – film del 1927 diretto da Harry d'Abbadie d'Arrast
 Serenata – cortometraggio di animazione del 1932 diretto da José López Rubio
 Serenata (Serenade) – film del 1956 diretto da Anthony Mann

Letteratura 
 Serenata (Serenade) – poesia del 1835 di Edgar Allan Poe 
 Serenata (Serenade) – romanzo del 1937 di James M. Cain
 Serenata – romanzo di Rossana Ombres, 1980

Musica 
 Serenata –  composizione musicale, suonata e/o cantata
 Serenata – album di Pete Jolly del 1970
 Serenata/Per te, per te, per te – 45 giri di Tony Del Monaco del 1970
 Serenata – traccia dell'album Frammenti di Pierangelo Bertoli del 1983
 Serenata – album di Amedeo Minghi del 1987
 Serenata/Accessori auto – 45 giri di Marco Carena del 1991
 Serenata – album del Canzoniere Grecanico Salentino del 2002
 Serenata – traccia dell'album Il filo di seta di Otello Profazio del 2006
 Serenata – canzone del Festival di Sanremo 1984 di Toto Cutugno
Serenata – singolo di Anna Tatangelo del 2021